María Blasco puede referirse a:

María Blasco Marhuenda, bióloga y científica alicantina especializada en telómeros y telomerasa;
María Blasco, cantadora de jota aragonesa.